Есильский район:

 Есильский район (Акмолинская область) (ранее Кийминский район) — район в Акмолинской области Казахстана.
 Есильский район (Северо-Казахстанская область) — район в Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Есильский район (Астана) — городской район в Астане.